Воздушные пираты — серия детских книг, написанная Полом Стюартом.
 Воздушные пираты — 18-томная приключенческая сёнэн-манга, придуманная и нарисованная Адзумой Маюми, а позже романтическое комедийное аниме, снятое режиссёром Сигэру Уэдой.
 Воздушные пираты — художественный фильм 1992 года, реж. Иван Горобец.